Obhájkyní titulu byla německá hráčka Annika Becková, která z věkových důvodů již nemohla startovat.

Vítězkou francouzského grandslamu se stala druhá nasazená hráčka, švýcarská tenistka Belinda Bencicová, která ve finále porazila pátou nasazenou německou hráčku Antoniu Lottnerovou po jednoznačném výsledku 6–1 a 6–3 na sety. Pro Švýcarku to byl premiérový juniorský grandslamový titul.

Nasazení hráček 
  Ana Konjuhová (semifinále)
  '''Belinda Bencicová (vítězka)
  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Varvara Flinková (1. kolo)
  Antonia Lottnerová (finále)
  Darja Kasatkinová (čtvrtfinále)
  Katy Dunneová (2. kolo)
  Hsu Ching-wenová (1. kolo)
  Camila Giangreco Campizová (1. kolo)
  Karin Kennelová (1. kolo)
  Taylor Townsendová (čtvrtfinále)
  Christina Makarovová (1. kolo)
  Barbora Krejčíková (2. kolo)
  Carol Zhaová (3. kolo)
  Anett Kontaveitová (1. kolo)
  İpek Soyluová (1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Viktoria Luškovová (1. kolo)
  Erin Routliffeová (1. kolo)
  Jana Fettová (2. kolo)
  Kristína Schmiedlová (čtvrtfinále)
  Alina Silichová (1. kolo)
  Iryna Šymanovičová (1. kolo)
  Chiara Grimmová (2. kolo)
  Sara Sorribes Tormová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorek French Open 2013

French Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013